Schubarth ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Gustav Heinrich Schubarth (1807–1889), preußischer Generalmajor
 Ernst Otto Schubarth (1829–1908), deutscher Politiker und Landrat
 Friedrich Schubarth (1804–1871), deutscher Jurist und Bürgermeister von Regensburg
 Karl Schubarth-Engelschall (* 1934), deutscher Ethnologe, Arabist und Bibliothekar
 Martin Schubarth (* 1942), Schweizer Jurist und Bundesrichter

Siehe auch:
 Schubart
 Schuberth
 Schubert (Begriffsklärung)